WSO ist:

die Abkürzung für den Waffensystemoffizier an Bord eines Kampfjets
der IATA-Code für den internationalen Flughafen Washabo in Suriname

 
WSO